Quello che segue è una lista delle città della Pennsylvania, Stati Uniti d'America della lettera A, comprendente i comuni (city, town, borough e township).

I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2000 e ad una stima del 01-07-2007.

Collegamenti esterni 

 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
Pennsylvania (A)